Боринка:
 Боринка — деревня у Малацек в Словакии.
 Боринка — река, левый приток Протвы в Московской области России.
 Боринка — деревня в Можгинском районе Удмуртии